Thallospora är ett släkte av svampar. Thallospora ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Thallospora